Пеп, Вилли — американский боксёр. Чемпион мира в полулёгкой весовой категории.
 Пеп Гвардиола — испанский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
 Пеп Клотет — испанский футболист и тренер.
 Пеп — населённый пункт в округе Рузвельт штата Нью-Мексико на юге США.
 Пеп — населённый пункт в округе Хокли штата Техас на юге США.
 Пеп — озеро в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор на востоке Канады.
 Пеп — озеро в провинции Квебек на востоке Канады.